Zkratka CSI může mít některý z následujících významů:

Organizace 
 Centrum stavebního inženýrství – česká akciová společnost
 Committee for Skeptical Inquiry – americký vědecko-skeptický výbor
 Construction Specifications Institute
 Křesťanská mezinárodní solidarita (Christian Solidarity International) – mezinárodní organizace na podporu pronásledovaných křesťanů
 Customer satisfaction index – analytický nástroj určený k měření spokojenosti zákazníků s výrobkem, službou či společností

Jiné významy 
 CSI (franšíza) – televizní seriály Kriminálka Las Vegas, Kriminálka New York, Kriminálka Miami a Kriminálka: Oddělení kybernetiky